Древнеримская система единиц не являлась когерентной, то есть в ней отсутствовали рациональные соотношения между единицами разных размерностей; например, возводя в квадрат или куб значения единиц длины, не получались соответственно целочисленные значения единиц площади или объёма. Другой особенностью этой системы являлось то, что в ней, за редкими исключениями, кратность единиц составляла дюжину (12), полудюжину (6) или пару дюжин (24).

Ниже приведена сводная таблица древнеримских единиц, в неё не вошли единицы, заимствованные в Греции, а также очень редко применявшиеся единицы. Следует заметить, что номинальные значения этих единиц установлены современной наукой приблизительно, кроме того, на протяжении многовековой истории древнего Рима (сначала республики, потом империи) значения единиц могли меняться.

Литература 
 Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. — М.: Рус. яз., 1986.
 Громыко И. Н. Русско-латинский словарь. — Минск: Новое знание, 2004.
 Словарь античности. Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1989.
 Самохина Г. С. Древний Рим: основные аспекты политико-правового развития. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004.

См. также 
 Историческая метрология
 Древний Рим
 Древние единицы измерения
 Монетная система Древнего Рима
 Символы древнеримских денежных и весовых единиц
 Символы древнегреческих денежных и весовых единиц

Ссылки 
 Фундаментальные периоды Вселенной и Миров.
 Календарь древнеримский.
 Интерактивный конвертер величин.
 Онлайн-калькулятор для конвертации.
 Критический взгляд на метрологию.
 Стандарт Unicode 5.2: Древнеримские символы; Древнегреческие символы.
 Унция в ЭСБЕ.
 Древнеримские единицы в толковом словаре Stopudov.info

Древнеримские единицы
Древние единицы измерения
Списки:Древний Рим